Fatal Attraction est une mini-série télévisée réalisée par Silver Tree et basée sur le film Liaison fatale d'Adrian Lyne, sorti au cinéma en 1988. La série devrait être diffusée le  sur Paramount +.

Synopsis

Distribution

Acteurs principaux 

 Lizzy Caplan : Alex Forrest
 Joshua Jackson : Dan
 Amanda Peet : Beth Gallagher
 Alyssa Jirrels : Ellen Gallagher
 Toby Huss : Mike Gerard
  : Détective Earl Booker
  : Arthur Tomlinson

Acteurs secondaires 

 Wanda De Jesus : Marcella Levya
 Doreen Calderon : Maureen Walker
 Jessica Harper : Sophie
 John Getz : Warren
 Toks Olagundoye : Conchita Lewis
  : Frank Gallardo
 Isabella Briggs : Stella
 Walter Perez : Jorge Perez
 David Meunier : Richard Macksey
 Dee Wallace : Emma Rauch
 Gary Perez : Rolando Cabral

Production

Développement

Tournage 
Le tournage a débuté à l'été 2022.

Notes et références

Liens externes 

 
 

Série télévisée créée en 2023
Série télévisée américaine des années 2020